Вели́кая у́лица — название улиц в ряде городов, в том числе:

 Великая улица — в Великом Новгороде.
 Великая улица — в городе Заславле Минской области.
 Великая улица — в Старой Руссе, Новгородская область

 Великая улица — историческая улица в Москве, ныне не существует
 бывшее название Советской улицы в Пскове